Ла Ресиденсија има више значења:

 Ла Ресиденсија (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ресиденсија (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику